Nationaal Milieubeleidsplan, 8-jarig milieuplan door VROM
 Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, een filatelistisch tijdschrift
 Nederlandse Moslim Partij, een politieke partij in Nederland
 Nieuwe Midden Partij, een politieke partij in Nederland
 Nitroxide Mediated Polymerization (Nitroxide beMiddelde Polymerisatie), een soort polymerisatiereactie
 Natuur- en Milieu Planbureau, inmiddels opgegaan in het Planbureau voor de Leefomgeving
 N-methylpyrrolidon, een oplosmiddel